Eva (persoon), een persoon uit de Hebreeuwse Bijbel, de eerste vrouw
 Eva (voornaam), een daarvan afgeleide meisjesnaam

Biologie
 Mitochondriale Eva, de vrouw die de recentste gemeenschappelijke matrilineaire voorouder van alle nu levende mensen is. 
 Eva (geslacht),  een vlindergeslacht uit de familie van de spanners

Locaties
 Eva (Alabama), een plaats in de Verenigde Staten
 Eva (eiland), een eiland van Zweden

Films
 Eva (1948), van Gustaf Molander met Birger Malmsten en Eva Stiberg
 Eva (1962), van Joseph Losey met Jeanne Moreau en Stanley Baker
 Eva (1994), tv-film van Theo van Gogh met Yoka Berretty
 EVA (2011), Spaanse sciencefictionfilm
 Eva (2018), Franse film, geschreven en geregisseerd door Benoît Jacquot 

Andere media
 Eva (voorloper van de Viva), Nederlands vrouwenblad, een voorloper van de Viva
 Eva (EO-tijdschrift), Nederlands vrouwenblad, uitgegeven door de Evangelische Omroep
 Eva-radio, radioprogramma van de Evangelische Omroep
 Eva (radioprogramma), voormalig radioprogramma van BNNVARA
 Mediagroep Eva, Nederlandse mediagroep (Amersfoort en Leusden)
Eva (nummer), single van Acda & de Munnik

Overige
 Eva (molen), een molen in Usquert
 EVA Air, luchtvaartmaatschappij

Zie ook 
 EVA (doorverwijspagina)